Flat Top kan syfta på:

 originaltitel på Stilla havets hjältar, en amerikansk film från 1952

Geografi

Antarktis 

 Flat Top, Antarktis (Coats Land), berg, 
 Flat Top, Antarktis (Ross Dependency), berg,